Il doppio del torneo di tennis Sporting Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Cuevas e Horacio Zeballos che hanno battuto in finale Pablo Andújar e Flávio Saretta 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Oliver Marach /  Jean-Claude Scherrer (quarti di finale)
 Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (Campioni)

 Flavio Cipolla /  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Daniele Giorgini /  Alessandro Motti (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sporting Challenger 2007